Peucedanum mattirolii är en flockblommig växtart som beskrevs av Emilio Chiovenda. Peucedanum mattirolii ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
mattirolii